Chetopa peut faire référence à :

Lieux 

Chetopa (Kansas)
, cours d'eau du Kansas

Personnalité 
Chetopa, un chef des Osages.